Friedensstifter bezeichnet:

 Friedensstifter (Vermittler)
 trivial für Mediator (Mediation)
 den deutschen Titel eines Buches von Dale Brown

Siehe auch:
 Peacemaker